XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1990 po raz drugi odbyły się we Włoszech. Uprzednio Włochy gościły mundial w 1934 roku. Wtedy to Włosi po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo świata. Rozpoczęcie mistrzostw zaplanowano na 8 czerwca, a mecz finałowy na 8 lipca 1990 roku. Mistrzostwa Świata we Włoszech były ostatnimi mistrzostwami dla drużyn Czechosłowacji, Jugosławii, RFN i ZSRR.

Maskotką turnieju był Ciao, piłkarz-arlekin zbudowany z klocków w barwach flagi Włoch z piłką zamiast głowy.

W turnieju finałowym wzięły udział 24 reprezentacje. Zadebiutowały na nim reprezentacje Irlandii, Kostaryki i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po raz pierwszy od dwudziestu lat zabrakło reprezentacji Polski.

Szwedzki piłkarz Johnny Ekström zapisał się do kroniki mistrzostw strzelając, 20 czerwca w meczu Szwecja – Kostaryka 1:2, bramkę nr 1400 w historii mistrzostw świata.

Klasyfikacja końcowa:
  RFN
 
 
 

Królem strzelców i najlepszym piłkarzem mistrzostw został Włoch Salvatore Schillaci.

Kwalifikacje 
W eliminacjach wystartowało 116 zespołów z 6 kontynentów. Zapewniony awans miały  (gospodarze) oraz  (obrońcy tytułu).

Zakwalifikowane drużyny:

Stadiony

Faza grupowa 
Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc awansowały do dalszych gier.

Czas: CEST

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F 

* Miejsce Irlandii i Holandii zostało ustalone na drodze losowania.

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA 1990

RFN TRZECI TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców turnieju 
 Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Informacje na temat autorów tych goli znajdą się wyłącznie przy opisie meczu.

6 bramek 
  Salvatore Schillaci

5 bramek 
  Tomáš Skuhravý

4 bramki 
  Míchel
  Roger Milla
  Gary Lineker
  Lothar Matthäus

3 bramki 
  David Platt
  Andreas Brehme
  Rudi Völler
  Jürgen Klinsmann

Linki zewnętrzne 
 Wszystko o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej